Hopa (district), een district van de Turkse provincie Artvin
Hopa (stad), de hoofdplaats van het district